Avillers puede referirse a: 

 Avillers, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Avillers, comuna francesa situada en Vosgos.